LEGO Galidor foi um tema do brinquedo LEGO. Lançado em 2002, é composto por figuras de ação baseadas no desenho animado de ficção científica canadense "Galidor", sob licença.

As figuras não têm os característicos pinos de encaixe do fabricante, mas tão somente poucos encaixes LEGO Technic, o que limita o seu intercâmbio com outros conjuntos LEGO. As cabeças, os braços e as pernas das figuras são intercambiáveis.

Tendo constituido-se em um verdadeiro fracasso de vendas, a sua comercialização ficou restrita ao mercado estadunidense. Os conjuntos lançados foram retirados do mercado em poucos meses.

Ligações externas
 Página oficial
 LEGO Galidor na LUGNET

Temas de Lego